Дворцо́вый мост — название мостов в различных населённых пунктах.

Германия 
 В Берлине:
 Дворцовый мост — мост в районе Митте.
 Дворцовый мост — мост в районе Шарлоттенбург.
 Дворцовый мост — мост в Ганновере.
 Дворцовый мост — мост в Шверине.

Россия 
 Дворцовый мост — разводной мост в Санкт-Петербурге.
 Дворцовый мост — прежнее название Лефортовского моста в Москве.

См. также 
 Дворцовая аллея
 Дворцовая набережная
 Дворцовая площадь (значения)
 Дворцовая улица
 Дворцовый проезд
 Дворцовый проспект